Лазар Јовановић (13. јул 1993) професионални је српски фудбалер који игра на позицији нападача.

Клупска каријера 
Као омладински играч наступао је у родном Ужицу, а дебитовао је за Слободу 2012. године. Након тога је играо за Младост. У зимском прелазном року 2016. године је потписао уговор са Борцем, у којем је следеће сезоне био један од главних играча екипе са осам голова. На тај начин је чачански клуб избегао испадање из лиге. Јовановић је уговор са Борцем раскинуо након арбитражног поступка, те се непосредно после тога вратио у Младост где је играо три сезоне. Од 9. септембра 2021. године постао је члан јерменског Пјуника. У фебруару 2022. потписао је за нишки Раднички. Напустио је Раднички у августу исте године и потписао за израелски Макаби Бнеи Реине. За екипу је наступао до новембра исте године, после чега му је саопштено да клуб надаље не рачуна на њега.

Репрезентативна каријера 
Јовановић је дебитовао за сениорску репрезентацију Србије 2017. године на утакмици против Сједињених Америчких Држава.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Напомене

Извори

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Лазар Јовановић на сајту Reprezentacija.rs

Рођени 1993.
Спортисти из Ужица
Српски фудбалери
Српски фудбалски репрезентативци
Фудбалери Слободе Ужица
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Борца Чачак
Фудбалери Пјуника
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Прве лиге Србије
Нападачи у фудбалу